Ча́пкис — еврейская фамилия (от польского слова czapka — шапка, капюшон).

Наибольшее распространение в начале XX века имела в Кишинёве и Кишинёвском уезде Бессарабской губернии. Известные носители:
 Чапкис, Григорий Николаевич (1930—2021) — советский и украинский танцор, хореограф-постановщик, телеведущий.
 Чапкис, Давид Тойвович (1930—2009) — советский учёный в области кораблестроения, инженер, литератор и радиожурналист.

Примечания